Вукалович — фамилия. Известные носители:

 Вукалович, Лука (1812—1873) — черногорский воевода, руководитель трёх восстаний против османской империи в 1852—1862 годах.
 Вукалович, Михаил Петрович (1898—1969) — советский физик, доктор технических наук, профессор, лауреат Сталинской и Ленинской премий.